Микола Заклика з Мєнджигужа (пом. 1408 ) - польський державний діяч, канцлер великий коронний (1386-1404).

Життєпис 
Представник польського дворянського роду Заклик герба «Сокина». Син воєводи сандомирського Яна Заклики з Мєнджигужа, який отримав від короля Казимира Великого село Мєндзигуже та став родоначальником роду Заклик.

Будучи одним із двох синів Яна Заклики, Микола мав стати священиком, він отримав посаду пробсту сандомирського. 

У 1386 залишив духовний сан і був призначений канцлером великим коронним. Він став одним із виконавців заповіту польської королеви Ядвіги.

У 1401 брав участь у підписанні Віленсько-Радомської унії між Польським королівством і Великим князівством Литовським.

Джерела 

 S. Stanisławska-Adamczewska, J. Adamczewski, Kraków, ulica imienia… Kraków 2000
 Bartosz Paprocki, Jan Kazimierz Turowski: Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane rp 1584. Краков: Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, 1858, s. 97-98.

Великі канцлери коронні
Померли 1408
Вікіпедія:Статті з ручною вікіфікацією дат у картці